

Келіменешті () — місто у повіті Вилча.
 Келіменешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Келіменешть () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Келіменешть () — село у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Мерешешть.

Келіменешть () — село у Ніспоренському районі.